In 1918/19 werd het achtste voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Brandenburgse voetbalbond. 

BTuFC Viktoria 1889 werd kampioen. Hoewel de Eerste Wereldoorlog inmiddels afgelopen was werd er nog geen eindronde om de landstitel gespeeld omdat de meeste kampioenschappen in Duitsland niet gespeeld waren. BFC Hertha 1892 werd na de heenronde uitgesloten omdat de club een paar spelers betaalde, wat in die tijd verboden was. Alle resterende wedstrijden werden als een 0-0 nederlaag aangerekend. De club mocht wel het seizoen erna terugkeren. 

Na dit seizoen werd de competitie veranderd. De clubs werden in vier groepen verdeeld waarvan de drie eersten zich telkens voor de eigenlijke competitie plaatsten, ook de winnaar van de beker mocht deelnemen.

Eindstand

Externe links
 fussball-historie 
 Euroleagues

Brandenburgse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1918/19